Termon ist der Name folgender Ortschaften:

in Irland
 Termon (County Donegal)
 Termon (County Cavan)
 Termon (County Clare)
 Termon (County Galway)
 Termon (County Mayo)

in Italien
 Termon (Campodenno)